Порошково — название населённых пунктов:

Россия 
 Порошково — деревня в Молоковском районе Тверской области.

Украина 
 Порошково — село в Перечинском районе Закарпатской области.